kanion – przełom rzeki
 Kanion – grupa skała w dolinie Zimny Dół
 Kanion – skała w Dolinie Brzoskwinki
 Kanion – wąwóz w gminie Modliborzyce w województwie lubelskim